Aclopus är ett släkte av skalbaggar. Aclopus ingår i familjen Aclopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Aclopus